McIntosh County je název 3 okresů v USA:

 McIntosh County (Georgie)
 McIntosh County (Oklahoma)
 McIntosh County (Severní Dakota)